Neja steht für:
 mehrere Flüsse in Russland:
 Neja (Unscha), Nebenfluss der Unscha
 Neja (Wetluga), Nebenfluss der Wetluga
 Neja (Wids-Ju), Nebenfluss des Wids-Ju
 Neja, Stadt in Russland
 Neja (Chiefdom), ein traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone

 Neja (Sängerin) (* 1972, eigentlich Agnese Cacciola), italienische Sängerin
 Neja, eine biblische Person, siehe Wanja (biblische Person)